

Toponyme 
 Sauguis, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Sauguis-Saint-Étienne ;
 Sauguis-Saint-Étienne, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme